Shaţţ-e Sorkh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Daqq-e Fazūn, saltområde, Kerman, 
 Daqq-e Chāhshīr, saltområde, Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar